Westbury – miasto w hrabstwie Wiltshire (Anglia)
 Westbury – stacja kolejowa w mieście Westbury w hrabstwie Wiltshire
 Westbury – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)
 Westbury – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Westbury – civil parish w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Westbury – wieś w hrabstwie Nassau (USA)
 Westbury – miasto w stanie Tasmania (Australia)